Balog Gábor
 Balog Gábor (1990) úszó, olimpikon
 Balog Gábor (1944) Balázs Béla-díjas operatőr
 Balog Gábor (1968) produkciós vezető

Balogh Gábor
 Balogh Gábor (1823–1902) jogász, földbirtokos
 Balogh Gábor (1823–1908) jogász, honvédtiszt
 Balogh Gábor (1950–2021) színházi és rádiós rendező, ügyvéd
 Balogh Gábor (1951–) szociológus, egyetemi docens, vállalkozó, országgyűlési képviselő
 Balogh Gábor (1964–) labdarúgó
 Balogh Gábor (1994–) labdarúgó (Tiszaújváros)
 Balogh Gábor (1975–) ökölvívó
 Balogh Gábor (1976–) olimpiai ezüstérmes magyar öttusázó
 Balogh Gábor (1982–) színész

hasonló
 Beődy Balogh Gábor (1841–1905) színművész, színházi rendező, társulatvezető, a Várszínház felügyelője